bitwa pod Nikopolis (48 p.n.e.)
 bitwa pod Nikopolis (250)
 bitwa pod Nikopolis (1396)